Thomas Kruse ist der Name folgender Personen:

* Thomas Kruse (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Thomas Kruse (Historiker) (* 1961), deutscher Althistoriker und Papyrologe
 Thomas Kruse (Handballspieler) (* 1968), deutscher Handballspieler und -trainer